Vehikel steht für
 Fahrzeug (meist abwertend)
 Transportmittel, metaphorisch

Siehe auch:
Hilfsmittel